Schlegelbach ist ein Gewässername:

 Schlegelbach (Autmut), linker Zufluss der Autmut bei Altdorf, Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg
 Schlegelbach (Gronach), rechter Zufluss der Gronach gegenüber Ellrichshausen, Gemeinde Satteldorf, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Schlegelbach (Kirnach), rechter Zufluss der Kirnach in Unterkirnach, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg
 Schlegelbach (Zanaibach), rechter Zufluss des Zanaibachs (zur Tamina) unterhalb des Chimetentobels bei Gerensässli, Gemeinde Pfäfers, Wahlkreis Sarganserland, Kanton St. Gallen

 Schlegelbächlein, linker Zufluss der Pulschnitz (zur „Sächsischen“ Saale) unterhalb von Münchberg, Landkreis Hof, Bayern